Il singolare degli Internazionali d'Italia 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Conchita Martínez era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale 6–4, 6–0 contro Mary Pierce.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Internazionali d'Italia 1997